Almirante Montt es el nombre de:
 el Almirante Montt, buque cazado botado en 1905; 
 el Almirante Montt (AO-52), buque botado en 1987, antes denominado USNS Andrew J. Higgins.
 el Golfo Almirante Montt, canal en la Patagonia chilena.